Формарья́ж (, от  — вне брака) — в средневековой Франции выкуп, денежная пошлина, которую платили сервы за право вступления в брак с лицами, подвластными другим сеньорам.

Аналогичный выкуп в Англии и Шотландии назывался меркетом.

История 
Выкуп «формарьяж», как норма феодального права, сложился в раннее средневековье и поначалу охватывал преимущественно сервов (крепостных среди феодально-зависимых крестьян), ограничивая их свободу брака.

С середины XII века формарьяж охватывал уже всех зависимых людей сеньории, обязывая их испрашивать разрешение сеньора на брачный союз с лицом, неподвластным данному сеньору или лицом, имевшим более высокий социальный статус, например, со свободным человеком. Целью выкупа было предотвращение или компенсация подразумеваемых потерь сеньором его прав на потомство его сервов и прочих зависимых от него людей.

Начиная с конца XII — начала XIII веков, в ходе освобождения отдельных категорий феодально зависимого крестьянства их большая часть (как и городские жители, выходившие из-под власти сеньоров) смогла с течением времени освободиться от формарьяжа; выкуп сохранялся лишь для сервов.

В XIV—XV веках — более, чем за два столетия до французской революции — формарьяж прекратил своё существование.

См. также 
 Меркет
 Вилланы во Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Феодальное право
Средневековое право
Законодательство Старого порядка
Свадьба